Поле́зные ископа́емые — минеральные и органические образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства (например, в качестве сырья или топлива). Различают твёрдые, жидкие и газообразные полезные ископаемые.

Описание 

Полезные ископаемые находятся в земной коре в виде скоплений различного характера (жил, штоков, пластов, гнёзд, россыпей и пр.).

Скопления полезных ископаемых образуют месторождения, а при больших площадях распространения — районы, провинции и бассейны.

Научные основы добычи полезных ископаемых разрабатывают горные инженеры.

Области науки и технологии о добыче полезных ископаемых:
 Горное дело
 Горные науки.

Виды полезных ископаемых 
По назначению выделяют следующие виды полезных ископаемых:
 Горючие полезные ископаемые (нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, уголь)
 Руды (руды чёрных, цветных и благородных металлов)
 Гидроминеральные (подземные минеральные и пресные воды)
 Нерудные полезные ископаемые — строительные материалы (известняк, песок, глина и др.), строительные камни (гранит) и пр.
 Камнесамоцветное сырьё (яшма, родонит, агат, оникс, халцедон, чароит, нефрит и др.) и драгоценные камни (алмаз, изумруд, рубин, сапфир).
 Горнохимическое сырьё (апатит, фосфаты, минеральные соли, барит, бораты и др.)
Последние три группы совместно могут рассматриваться как нерудные (неметаллические) полезные ископаемые.

Признаки полезных ископаемых 
Отдельными примерами поисковых признаков полезных ископаемых, без разделения на прямые и косвенные, являются:
 Минералы — спутники рудных месторождений (для алмаза — пироп, для рудного золота — кварц и пирит, для платины нижнетагильского типа — хромистый железняк и пр.)
 Их присутствие в перенесённых обломках, валунах , попадающихся на склонах, в ложбинах, руслах водотоков и пр.
 Прямое наличие в горных обнажениях, выработках, керне
 Повышенное содержание их элементов-индикаторов в минеральных источниках
 Повышенное содержание их элементов-индикаторов в растительности

При разведке найденного месторождения закладывают шурфы, проходят канавы, разрезы, бурят скважины и др.

См. также 
 Полезные ископаемые России
 Разубоживание
 Месторождение
 Металлогения

Примечания

Литература 
 Смирнов B. И. Геология полезных ископаемых. — М.: Недра, 4-е изд., 1982. — 668 с.
 Смирнов В. И. Геологические основы поисков и разведок рудных месторождений. — М.: Изд-во Московского университета, 1954.
 Милютин А. Г. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых: Учебн. пособие для вузов. — М.: Недра, 1989. — 296 с.
 Игнатов П. А., Старостин В. И. Геология полезных ископаемых. — М.: МГУ, 1997. — 304 с.
 Романович И. Ф., Кравцов А. И., Филиппов Д. П. Полезные ископаемые. — М.: Недра, 1982. — 384 с.

Ссылки 
 «Литология и полезные ископаемые»  — научный журнал РАН.